Crni Potok (Topusko)
 Crni Potok (Podcrkavlje)